Мега від  — "великий".
 мега- — префікс одиниць вимірювання у системі SI, що означає множник 106 (1 000 000).
 Мега — річка в Мегіоні.
 «Мега» — український пізнавальний телеканал.
 МЕГА — білоруська музично-розважальна інтернет-радіостанція.
 «МЕГА» — мережа великих торгово-розважальних центрів (мегамолів), які розвиваються в Росії шведською компанією IKEA.
 Мега Бридж — міст над річкою Менам-Чао-Прая в Таїланді.
 Mega